Муниципальное образование город Ефремов:
 Муниципальное образование город Ефремов — городской округ (до 2014 года — Ефремовский район) в Тульской области.
 Муниципальное образование город Ефремов — упразднённое в 2014 году городское поселение в составе Ефремовского района Тульской области.